Çay steht für:

 Çay (Afyonkarahisar), Stadt und Landkreis in der Provinz Afyonkarahisar, Türkei
 Çay (Aşkale), Dorf im Landkreis Aşkale, Provinz Erzurum, Türkei

Çay ist der Familienname folgender Personen: 
 Abdulhaluk Çay (* 1945), türkischer Turkist und Politiker